Luyseycke is een verdwenen kasteel in de Nederlandse plaats Venlo. Het landgoed gold als buitenplaats, vermoedelijk van ofwel de familie Van Lom, ofwel de familie Van Broeckhuysen.

Herkomst van de naam 
Door de eeuwen heen wordt het op verscheidene manieren gespeld, zoals Lusseike, Loesseike, Louisei(c)k en Louisstaete. Volgens Henri Uyttenbroeck is de eerst bekende vermelding van het goed al in 1386, in de archieven van de stadsrekeningen. In de 17e eeuw is in de nabijheid, boven op de steilrand, de nederzetting Louisenburg verrezen, die tegenwoordig op Duits grondgebied ligt. Aangenomen wordt, dat Napoleon Bonaparte dit gehucht heeft genoemd naar zijn tweede vrouw, maar gezien de ouderdom van het verdwenen kasteel wordt dit in twijfel getrokken. Aannemelijker is, dat het gehucht zijn naam kreeg naar aanleiding van het kasteel.

Achtergrond 
Het kasteel lag aan de oude Romeinse weg van Xanten naar Tüddern, aan de voet van de bantuin die tegenwoordig bekendstaat als de buitenwijk Herungerberg. In de 17e eeuw werd door de Spanjaarden eveneens in de nabijheid begonnen met de aanleg van de Fossa Eugeniana.

Oude vondsten 
In zijn Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo deel I bericht Uyttenbroeck over de vondsten die in de jaren 80 van de 19e eeuw zijn gedaan langs de oude Romeinse weg. Zo werden er bij een opgraving achter het stadhuis Frankische kruikjes gevonden, in het Jammerdal grafheuvels met Germaanse urnen en bij 't Zand Romeins vaatwerk en traanflesjes. Bij Luyseycke werden onder andere scherven van Romeinse tegels en potten gevonden.

Vliegbasis 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in oktober 1940, werd op de grens tussen Duitsland en Nederland de Vliegbasis Venlo-Herongen aangelegd. Dit was tot 1941 het grootste militaire vliegveld van nazi-Duitsland. Mogelijk heeft het kasteel nog tot het grondgebied van de vliegbasis behoord, en als residentie van de commandant gediend. In elk geval is het omringende grondgebied onderdeel geweest van de vliegbasis.

Het is onbekend wanneer precies het kasteel is verdwenen, maar vermoedelijk zijn de bombardementen op de vliegbasis het kasteel fataal geworden.Ook kan het kasteel al voor de oorlog zijn verdwenen, maar hier zijn geen bronnen van bekend.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland